Hollywood Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hollywood Cemetery (Kalifornien), ID-Nr. 99000550
 Hollywood Cemetery (Tennessee), ID-Nr. 03000430
 Hollywood Cemetery (Virginia), ID-Nr. 69000350

Siehe auch:
 Hollywood Forever Cemetery, Friedhof in Hollywood, Los Angeles